Litoria vagitus är en groddjursart som först beskrevs av Tyler, Davies och Martin 1981.  Litoria vagitus ingår i släktet Litoria och familjen lövgrodor. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Lövgrodor
vagitus